

Geografia 
 Massy, comune della Francia nell'Essonne
 Massy, comune della Francia in Saona e Loira
 Massy, comune della Francia in Senna Marittima
 Massy, città del Kirghizistan

Biografie 
 Pierre Massy, calciatore olandese